Амавроз Лебера — наследственное заболевание сетчатки. Из-за дефектного гена RPE65 или иных генов (см. ниже) в сетчатке умирают и не восстанавливаются светочувствительные клетки. Проявляется на первых месяцах жизни или даже при рождении. По статистике, от амавроза Лебера страдает один человек на 81 тысячу.

Заболевание было описано немецким офтальмологом Теодором Лебером в XIX веке.

Симптомы 
Болезнь сопровождается ослаблением или полной потерей зрения без анатомического нарушения структуры органов. К симптомам относится нистагм, а также отсутствие реакции зрачка на свет.

Генетика 
В базе данных OMIM различаются 11 типов заболевания (LCA — аббревиатура от английского названия болезни, Leber’s congenital amaurosis).

См. также 
 Наследственная оптическая нейропатия Лебера

Ссылки 
 «Генная терапия впервые вернула зрение человеку», membrana.ru, 28 апреля 2008

Примечания 

 

Слепота